«All Singing, All Dancing» () — одиннадцатая серия девятого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 
Гомер берет в видеопрокате кинофильм Paint Your Wagon. Они с Бартом ожидают увидеть жестокий вестерн с Ли Марвином и Клинтом Иствудом, но оказывается, что это мюзикл. Раздосадованный Гомер вытаскивает кассету и начинает поносить пение, но Мардж делает замечание, что Гомер сам частенько поёт.

Дальше начинается попурри из песен, уже спетых в сериале:

Пение семьи привлекает Змея, и он врывается в дом; пение Симпсонов его раздражает, и он поёт сам.

Другие эпизоды-нарезки 
 «So It’s Come to This: A Simpsons Clip Show»
 «Another Simpsons Clip Show»
 «The Simpsons 138th Episode Spectacular»
 «Gump Roast»

Музыкальные эпизоды телесериалов
Клип-шоу